Paus Bonifatius III, paus (607)
 Bonifatius III van Toscane, markgraaf van Toscane (985 - 1052)
 Bonifatius III van Monferrato, markgraaf van Monferrato (1483-1494)